Лас Есперанзас има више значења:

 Лас Есперанзас (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Есперанзас (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Есперанзас (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Есперанзас (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Есперанзас (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Есперанзас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Есперанзас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Есперанзас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Есперанзас (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Есперанзас (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Есперанзас (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Есперанзас (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Есперанзас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Есперанзас, Ел Ранчито (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику